Shanghai Science and Technology Museum
 Shanghai Science & Technology Museum (metrostation) - metrostation naast bovenstaand museum